al-Qahtaniyya () ist der Name folgender Orte:
 al-Qahtaniyya, Stadt in Syrien, siehe Tirbespî
 al-Qahtaniyya (ar-Raqqa), Ort in Syrien
 al-Qahtaniyya (Sindschar), Ort im Irak
 al-Qahtaniyya (Geheimgesellschaft), arabische Geheimgesellschaft im Osmanischen Reich